

Licht, kleur, kransen
Aureool, stralenkrans, nimbus of halo, de lichtkring rond een heilige figuur

 Halo (lichteffect), een diffuus lichtschijnsel rond een scherper gedefinieerde bron
 22°-halo, een kleine lichtkring om zon of maan
 46°-halo, een grote lichtkring om zon of maan
 Halo (juweel), een ring van kleine stenen om een edelsteen
 Halo-moedervlek, een moedervlek met een ringvormige verkleuring

Beïnvloeding
 Halo (astronomie), de ruimte in en rond een sterrenstelsel waar de zwaartekracht van dat stelsel invloed heeft
 Halo-effect, verschijnsel waarbij eerdere percepties de latere beïnvloeden
 Halo (marketing), het effect waarbij een marketingactiviteit uitstraalt op een ander merk/product dan dat waar de activiteit op gericht is

Muziek en dans
 Halo Records (Verenigde Staten), een platenlabel uit Amerika
 Halo the Label, een platenlabel uit Australië
 Halo Records (Engeland), een platenlabel uit Engeland
 Halo Records (Canada), een platenlabel uit Canada
 Halo (Beyoncé), een single van zangeres Beyoncé
 Halo (breakdance), een power move uit de breakdance

Overig
 Halo-halo, een Filipijns nagerecht
 Halo (computerspelserie), een computerspelserie van Microsoft
 HALO (Lokale Omroep Harderwijk), de voormalige lokale omroep van de gemeente Harderwijk
 HALO (parachutespringen), een type parachutesprong
 Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding
 Mil Mi-26, een helikopter met de NAVO-codenaam Halo
 Halo (cockpitbescherming) in raceauto's
 Halo (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2022